Indiana Avenue Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Indiana Avenue Historic District (Indiana), ID-Nr. 87000912
 Indiana Avenue Historic District (Tennessee), ID-Nr. 89001071